Tepelná rovnováha, nebo jinak termodynamická rovnováha izolované fyzikální soustavy nastává tehdy, když jsou v soustavě všechny její termodynamické vlastnosti konstantní. ΔS = 0

V praxi to znamená, že v rámci izolované soustavy (u izolované soustavy neprobíhá výměna energie a hmoty mezi soustavou a jejím okolím) jsou teploty vyrovnané, čili žádná část (těleso) v soustavě nemá vyšší nebo nižší teplotu než jiná část (těleso) v soustavě. Neprobíhá tedy tepelná výměna mezi žádnými částmi soustavy a v rámci soustavy je teplota homogenní konstantní.

Termika